Whitby est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Whitby est un port de pêche touristique du Nord de l’Angleterre :
 s’y trouve l’abbaye de Whitby, monastère double d’hommes et de femmes sous l’autorité d’une abbesse
 s’y est tenu le concile de Whitby en 664
 s’y tient le , de musique gothique

Whitby est une ville d’Australie

Whitby  est une ville de la province canadienne de l’Ontario
 Whitby, circonscription fédérale de l'Ontario
 Whitby, circonscription provinciale de l'Ontario
 Whitby—Oshawa, ancienne circonscription électorale fédérale de l'Ontario

Whitby  est une ville de Nouvelle-Zélande

Patronyme

 Audrey Whitby (1996-), actrice américaine
 Hilda de Whitby (vers 614 - ), sainte chrétienne
 Mary Anne Whitby ( - ), artiste, écrivaine et entomologiste anglaise
 Mike Whitby, baron Whitby (1948-), homme politique anglais.